Mata de Caña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mata de Caña, Oaxaca, ort, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Mata de Caña, Veracruz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar